Molekulska formula -{C16H18O9}- se može odnositi na:

 Hlorogena kiselina
 Neohlorogenska kiselina
 Skopolin